Joan Uriach i Feliu, (ca. 1834 - 1907), farmacèutic.
 Joan Uriach i Tey, (1900 - 1986), empresari farmacèutic.
 Joan Uriach i Marsal, nascut el 1929, empresari farmacèutic.
 Uriach. Grup empresarial farmacèutic.